A designação Palácio Eszterháza pode referir-se a um dos seguintes palácios da Família Eszterháza:

Palácio Eszterháza (Eisenstadt)
Palácio Eszterháza (Fertöd)
Palácio Eszterháza (Galanta)

Desambiguação